Bonfield steht für 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bonfield (Illinois), im Kankakee County
 Bonfield (Maryland), im Talbot County
 Bonfield (Montana), im Custer County

in Kanada:
 Bonfield (Ontario), Township in der Provinz Ontario